San Juan Bautista ist die Bezeichnung für:
 die spanische Bezeichnung für den Heiligen Johannes der Täufer
 San Juan Bautista (Schiff), ein Kriegsschiff der japanischen Flotte im 17. Jahrhundert
 den ehemaligen Namen von Puerto Rico

San Juan Bautista steht für Kirchen in Spanien
 San Juan Bautista (Abejar)
 San Juan Bautista (Acín)
 San Juan Bautista (Aldealpozo)
 San Juan Bautista (Allué)
 San Juan Bautista (Aratorés)
 San Juan Bautista (Banaguás)
 San Juan Bautista (Hinojosa del Duque)
 San Juan Bautista (Moarves de Ojeda)
 San Juan Bautista (Orejana)
 San Juan Bautista (Tozalmoro)

San Juan Bautista bezeichnet folgende Ortschaften:
 San Juan Bautista (Buenos Aires), einen Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 San Juan Bautista (Santa Cruz), eine Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien 
 San Juan Bautista (Isla Robinson Crusoe), Hauptort der chilenischen Juan-Fernández-Inseln im östlichen Pazifik 
 San Juan Bautista Coixtlahuaca, Ortschaft im Süden Mexikos
 San Juan Bautista Tuxtepec, Stadt im Süden Mexikos
 San Juan Bautista (Paraguay), einen Ort in Paraguay
 Distrikt San Juan Bautista, einen Distrikt im Departament Loreto, Peru
 San Juan Bautista (Peru), ein Stadtteil von Iquitos, Peru
 San Juan Bautista (Ibiza), Gemeinde auf der Balearen-Insel Ibiza
 San Juan Bautista (Venezuela), einen Ort auf der Isla Margarita, Venezuela 
 San Juan Bautista (Kalifornien), einen Ort im US-Bundesstaat Kalifornien

Verwaltungseinheiten:
 Bistum San Juan Bautista de Calama, Chile 
 Bistum San Juan Bautista de las Misiones, Paraguay
 Distrikt San Juan Bautista (Huamanga), Peru
 Distrikt San Juan Bautista (Ica), Peru